Марк Цари́нник (Марко́ Цары́ннык, , ; 1944 году, Берлин, Германия) — американо-канадский литератор и историк, пишущий на английском и украинском языках, переводчик на английский язык.

Биография 

После окончания Второй мировой войны находился с родителями в лагере перемещённых лиц, в Аугсбурге (Австрия), позже переехал с родителями в Филадельфию (США), где он получил среднее и высшее образование. Изучал английскую литературу в Пенсильванском университете. К концу 1960-х годов переехал в Торонто (Канада), где живёт и работает как переводчик и публицист.

Марк Царинник как поэт дебютировал на страницах журнала «Сучаснисть» (Мюнхен) в 1963 году. Марк Царинник — представитель так называемой Нью-Йоркской группы украиноязычных поэтов. Он не выдал ни одной поэтической книги, публикуясь исключительно в литературной периодической прессе и в сборниках на Западе до 1985 года, после чего прекратил издание своих стихов. Сотрудничал с журналами «Факел», «Украина и мир», «Сучаснисть», ежегодником «Новые поэзии» («Издательство Нью-Йоркской группы», Нью-Йорк, 1965, 1967 и 1970—1971), печатался в антологии современной украинской поэзии на Западе «Координаты» (издательство «Сучаснисть», Мюнхен, 1969, составители — Богдан Бойчук и Богдан Т. Рубчак). Автор литературо- и киноведческих статей, исследования на английском языке «Поэт и кинорежиссер» (об Александре Довженко, 1973), осуществил переводы на английский язык, в том числе «Бельмо» М. Осадчего (1976), «В карнавале истории» Л. Плюща (1979), «Тени забытых предков» М. Коцюбинского (1981) и др. Член Национального Союза писателей Украины.

История и публицистика 

Марко Царинник исследовал массовое убийство евреев в Золочеве (Львовская область) в начале июля 1941 года, и на основе немецких документов продемонстрировал активное участие членов ОУН в этой акции.

Изучал позицию ОУН-УПА по еврейскому вопросу, опубликовал «Автобиографию» Ярослава Стецко, написанную им летом 1941 года и содержащую русофобские и антисемитские выпады, обнаружил другие свидетельства антиеврейских взглядов руководства ОУН и продемонстрировал ложность послевоенных заявлений Я.Стецько, утверждавшего, что он препятствовал антиеврейским акциям.

Автор англоязычных публицистических статей и книг про голод на Украине в 1932—1933 годах.

Переводы 

 «The Poet As Filmmaker — selected writings» (Поэт как фильмотворец — Избранное), Александр Довженко, Cambridge-London, 1973.
 «Cataract» (Бельмо), Михаил Осадчий, New York-London, 1976.
 «History’s Carnival» (В карнавале истории), Леонид Плющ, New York-London, 1977, 1979.
 «Shadows of Forgotten Ancestors» (Тени забытых предков), Михаил Коцюбинский, Littleton, 1981.
 «The Madonna of Chornobyl» (Чорбыльская мадонна), Иван Драч, двуязычное издания, Toronto, 1988.
 «Crowning the Scarecrow» (Коронация чучела), Игорь Калинец, двуязычное издания, Toronto, 1990.
 «A Kingdom of Fallen Statues», Оксана Забужко, переводной сборник стихов и эссе, Toronto, 1996.
 «Two Lands, New Visions: Stories from Canada and Ukraine», антология малой прозы украинских писателей, сопереводчик с Мартой Горбань, Toronto, 1999.

Примечания 

Выпускники Пенсильванского университета
Поэты США
Поэты Канады
Переводчики на английский язык
Украинские поэты
Персоналии:Торонто
Историки США
Историки Канады
Исследователи Холокоста
Члены Национального союза писателей Украины
Исследователи голода в СССР (1932—1933)